Pátroclo
Pátroclo (almirante)
617 Patroclus

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de astronomia